Deák János
 Deák János (1674–1764) római katolikus pap (Gyula)
 Deák János (1883–1961) evangélikus teológus, egyetemi tanár
 Deák János (1912–1977) Kossuth-díjas esztergályos
 Deák János vezérezredes, vezérkari főnök

hasonló névűek
 Bényei Deák János (?–1645) református lelkész, tanár